La Vtoroj divizion 2001 (in russo: Seconda divisione 2001) è stata la 10ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 107 a 110, mentre quello dei gironi rimase fermo a sei. Rispetto alla stagione precedente nessuna formazione riserve prese parte al campionato, con l'eccezione di quelle dell' e dello .

Formula
Ciascuno dei sei gironi aveva un numero di partecipanti differente dagli altri, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti volta tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era subordinata alla disputa di un turno di play-off, con gare di andata e ritorno: ai play-off erano ammesse ciascuna delle vincitrici dei sei gironi.

Erano, inoltre, previste retrocessioni nei dilettanti così divise: nel girone Ovest, tre squadre, nessuno in quelli di Centro ed Est, una in quello Urali e Sud, due in quello Volga.

Avvenimenti
Nel Girone Volga il Torpedo-Viktorija Nižnij Novgorod si ritirò dopo il primo turno nel girone di ritorno: tutte le rimanenti partite furono assegnate a tavolino alle avversarie. Nel Girone Est la Dinamo Omsk si ritirò dopo 11 turni: i risultati fin l'ottenuti furono annullati.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo-SPb ammesso ai Play-Off.
Nika Mosca, Kriviči Velikie Luki e Oazis Jarcevo retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg Lipeck ammesso ai Play-Off.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
SKA Rostov ammesso ai Play-Off.
Lokomotiv-Tajm retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Svetotechnika ammessa ai Play-Off.
Saljut Saratov e Тorpédo-Viktórija retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Uralmaš ammesso ai Play-Off.
Spartak Krugan retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
SKA-Ėnergija ammesso ai Play-Off.

Risultati

Play-off

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Andata 13 ottobre 2001, ritorno 20 ottobre 2001

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Andata 30 ottobre 2001, ritorno 4 novembre 2001

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Andata 2 novembre 2001, ritorno 7 novembre 2001

Verdetti
,  e  promossi in Pervyj divizion 2001.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Divizion 2001
Pervyj divizion 2001
Kubok Rossii 2001-2002

Collegamenti esterni

2001
Calcio nel 2001